Нарко — многозначный термин:

Персоналии 
 Филофей (Нарко) (1905—1986) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Берлинский и Германский.

Телевидение 
 «Нарко» () — американский телесериал, выходивший на сервисе Netflix с 2015 по 2017 год.
 Список эпизодов телесериала «Нарко»
 «Нарко: Мексика» () — американский телесериал, выходящий на сервисе Netflix с 2018 год.

См. также 
 Нарка
 Нарки
 Наркокорридо